Szwajcaria:
 Val Müstair – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Engiadina Bassa/Val Müstair
 Val Müstair – dolina
 Val Müstair – dawny okręg (Bezirk) w kantonie Gryzonia
 Val Müstair – dawny powiat (Kreis) w kantonie Gryzonia

Zobacz też:
 Engiadina Bassa/Val Müstair
 Müstair
 Santa Maria Val Müstair